ЛигаПро 2017/2018 () — 28-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 августа 2017 года и закончился 13 мая 2018 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Сегунда 2017/18 на rsssf.com

2017/2018
Португалия
Спорт в Португалии в 2017 году
Спорт в Португалии в 2018 году